Blacy (Marne)
 Blacy (Yonne)